Fallin bezeichnet:

 Fallin (Album), Musikalbum von Tay Kewei
 Fallin (Stirling), Ortschaft in Stirling, Schottland
 Fallin’, Lied von Alicia Keys
 Fallin’ (Adrenaline), Lied der US-amerikanischen Boygroup Why Don’t We

Personen:
 Ken Fallin (* 1948), US-amerikanischer Karikaturist und Illustrator
 Mary Fallin (* 1954), US-amerikanische Politikerin und Gouverneurin

Siehe auch:
 Falling